Yass ( habitants) est une localité au sud-est de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie à  au sud-ouest de Sydney et à 56 km au nord de Canberra.

La Yass River qui traverse la ville se jette peu après dans la Murrumbidgee.

L'origine du nom de la ville et de la rivière ne sont pas connues.

Source 

 Wikipedia anglophone
 Statistiques sur Yass

Ville en Nouvelle-Galles du Sud